Сире́невая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сиреневая улица — улица в Барнауле.
 Сиреневая улица — улица во Владимире.
 Сиреневая улица — улица в Вологде.
 Сиреневая улица — улица в городе Воронеже.
Сиреневая улица — улица в посёлке Займище Кировского района Казани.
 Сиреневая улица — улица в Кимрах.
 Сиреневая улица — улица в Липецке (Жёлтые Пески).
 Сиреневая улица — улица в Новосибирске.
 Сиреневая улица — улица в Томске.

Белоруссия 
 Сиреневая улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Сиреневая улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Сиреневый бульвар
 Сиреневый проезд (Липецк)